Панонско княжество може да се отнася за:

 Блатненско княжество, ранносредновековно славянско княжество между реките Драва и Дунав, в съвременна Унгария
 Посавско княжество, ранносредновековно славянско княжество между реките Сава и Драва, в съвременна Хърватия

Вижте също 
 Панония (пояснение)